Liste des émissions de pièces de collection françaises en euro durant l'année 2011.

Sources : 
 Arrêtés

Légende :

Voir aussi
 2011 en numismatique
 Pièces en euro de la France

Références 

France
Euro
2011 en numismatique
2011 en France